

События 
 Победа Ательстана при Брунанбурге над союзом датчан, скоттов и валлийцев под руководством Олафа Годфрисона. Убито пять норвежских конунгов. Олаф бежал в Ирландию.
 Восстановление в Марокко Идрисидов.
 В Египте правит Мухаммад ибн-Тугжд ал-Ихшид.
 937—975 — Династия Северная Тан в Китае. В районе южного течения Янцзы.
 Прекращение линии царей Аксума.

Родились 
 Баграт II (царь картвелов) — царь картвелов и правитель Тао-Кларджети из династии Багратионов.
 Гу Хунчжун — китайский художник начала X века.
 Иоанн XII (папа римский).
 13 февраля — Ли Юй (поэт), китайский поэт, последний император династии Южная Тан.
 24 апреля — Абу Абдуррахман ас-Сулами, исламский богослов, автор книг по суфизму и толкованию Корана.
 Эльвира Рамирес — единственная дочь короля Рамиро II.

Скончались 
 21 июня — Аббон (епископ Суассона).
 14 июля — Арнульф (герцог Баварии).
 Давид II (царь картвелов).
 10 июля — Зигфрид I (граф Мерзебурга).
 11 июля — Рудольф II (король Бургундии).
 Эоган I (король Стратклайда).

См. также